Sept navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Salisbury, d'après la ville de Salisbury dans le Wiltshire :

 , un vaisseau de ligne de  rang de 48 canons, lancé en 1698 et capturé par les Français en 1703. Il est recapturé en 1708 et renommé Salisbury Prize, puis Preston en 1716. Il est démantelé en 1749.
  un vaisseau de ligne de  rang de 54 canons lancé en 1707, reconstruit en 1726 et vendu en 1749.
  un vaisseau de ligne de  rang de 50 canons lancé en 1746, il est condamné en 1761.
  un vaisseau de ligne de  rang de 50 canons lancé en 1769 et s'échoue et se rend aux Espagnols en 1796 à l'Île-à-Vache.
  un vaisseau de ligne de  rang de 58 canons lancé en 1814 et vendu en 1837.
 , il s'agit du destroyer américain , transféré dans la Royal Navy en 1940.  Il est prêté à la Marine Royale Canadienne en 1942, puis vendu en 1944.
  une frégate de  ou Type 61, lancée en 1953 et transformée en cible d'entraînement en 1985.

Nom de bateau de la Royal Navy